Сульцма́т () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на схід від Парижа, 80 км на південний захід від Страсбура, 16 км на південний захід від Кольмара.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 877 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2238,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сульцмат на сайті французького Національного інституту географії
 Сульцмат на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сульцмат на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхній Рейн